Hans Berr (1890-1917) – militare e aviatore tedesco
 Hélène Berr (1921-1945) – ragazza ebrea francese, vittima dell'Olocausto
 Henri Berr (1863-1954) – storico e filosofo della scienza francese